Ларри () — английское мужское имя, а также фамилия:
 Ларри, Ян Леопольдович (1900—1977) — советский детский писатель, фантаст.
 Ларри (род. 2007) — кот, служивший в резиденции британских премьеров на Даунинг-стрит мышеловом.
 Ларри-кабельщик (настоящее имя Дэниэль Лоуренс Уитни; род. 1963) — американский стэндап-комик, актёр кино и дубляжа, радиоведущий.
 Leisure Suit Larry (официальное русское название — «Ларри в выходном костюме») — серия приключенческих компьютерных игр для взрослых.